Кабаклы — название населённых пунктов в России:

 Кабаклы — станция в Татарском районе Новосибирской области.
 Кабаклы — деревня в Чановском районе Новосибирской области.